Southern Air:

 Southern Air — авиакомпания США.
 Southern Air — восьмой студийный альбом американской группы Yellowcard.